Zenó (emperador) (425-491), emperador romà d'Orient entre el 474 i el 475 i de nou entre el 476 i el 491
 Zenó d'Afrodísies, escultor grec 
 Zenó d'Atenes, metge grec atenenc.
 Zenó de Cítion, anomenat «l'estoic» (333 aC - 264 aC), filòsof hel·lenistic de Citium, Xipre.
 Zenó de Cítion (orador), orador grec
 Zenó d'Elea (490 aC - 430 aC), filòsof grec, deixeble de Parmènides
 Zenó de Laodicea, orador grec
 Zenó de Mindos, escriptor grec
 Zenó de Rodes, historiador grec 
 Zenó de Sidó (segle III aC), filòsof grec
 Zenó de Sidó (segle I aC), filòsof grec
 Zenó de Soli, escultor grec 
 Zenó de Tars, filòsof grec
 Zenó de Xipre, metge grec
 Zenó (historiador), historiador grec
 Zenó (metge), metge grec
 Zenó (militar), governador macedoni d'Atamània
 Sant Zenó de Verona, eclesiàstic i bisbe romà, patró de Campione d'Italia
 Sants Zenó i companys màrtirs de Roma, patró d'Arenys de Mar, de Luzaga i de Fuentelsaz
 Sants Zenó, Vidal i Felícola de Roma, màrtirs a Roma, coneguts també com a Sants Zenó, Víctor i Felícola de Serrateix, venerats a Santa Maria de Serrateix.

També Zenó pot referir-se a:

 Zenó (llenguatge de programació)